Лонгстафф — фамилия:

 Лонгстафф, Джон (1861—1941) — австралийский художник.
 Лонгстафф, Мэтти (род. 2000) — английский футболист.
 Лонгстафф, Том (1875—1964) — английский врач, исследователь и альпинист.
 Лонгстафф, Уилл (1879—1953) — австралийский художник.
 Лонгстафф, Шон (род. 1997) — английский футболист.

См. также 
 Фальстаф
 Стаффорд